Het Nederlands kampioenschap dammen 1984 werd door 12 deelnemers van 17 tot en met 28 april 1984 (met als rustdag 22 april) in Huissen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 2e keer) Jannes van der Wal met 15 punten uit 11 partijen en 1 punt voorsprong op nummer 2 Rob Clerc.

Toernooiverloop
Van der Wal had met 10 punten na 6 rondes 3 punten voorsprong op de nummers 2 in het klassement. 
Opmerkelijk was dat hij in de laatste ronde verloor van Gérard Jansen. 
Zijn naaste achtervolger Clerc (als enige op 2 punten achterstand) kon daarvan niet optimaal profiteren (zodanig dat hij op gelijke hoogte met van der Wal zou komen) door tegen de onderste speler in het klassement, Evert Dollekamp, niet verder te komen dan remise.

Scoretabel

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1984
Dammen
Dammen
Dammen